Jüdische Schule steht für:

 Industrieschule für israelitische Mädchen in Breslau, von 1801 bis 1922
 Jüdische Schule Altenkunstadt, von 1809 bis 1920 
 Cheder, Gemeindeschule der jüdischen Dispora
 Jüdische Schule Ichenhausen, von den 1820er Jahren bis 1941
 Ehemalige Jüdische Schule Leer, von 1909 bis 1939
 Jüdische Schule (Lomnice u Tišnova), Bauwerk in Tschechien
 Jüdische Schule in Stuttgart, von 1934 bis 1941
 Jüdische Schule Tallinn, Privatgymnasium in Estland

Siehe auch:
 Jüdische Freischule